Dangers of a Bride é um filme de comédia mudo produzido nos Estados Unidos e lançado em 1917.

Filmes dos Estados Unidos de 1917
Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa